Rudno (gromada w powiecie lubartowskim)
 Rudno (gromada w powiecie mińskim)
 Rudno (gromada w powiecie parczewskim) (radzyński/parczewski)
 Rudno (gromada w powiecie tczewskim)